Estoril Open (golf)
 Estoril Open (tennis)